Димар — димова труба
 Димар пасічний — бджолярський прилад

Прізвище 
 Димар Федір Олексійович (1888—1972) — підполковник Армії УНР, український священик, учасник Української революції 1917—1921 років

Див. також 
 Димер (значення)
 Дамар